Ševčík ist der Familienname folgender Personen:

 František Ševčík (1942–2017), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 František Ševčík (1972) (* 1972), tschechischer Eishockeyspieler
 Julius Ševčík (* 1978), tschechischer Regisseur
 Otakar Ševčík (1852–1934), tschechischer Geiger

Siehe auch:
 Šefčík
 Szewczyk
 Schefczyk
 Scheffczyk